A 2010-es Mexikó-rali (hivatalosan: Rally Guanajuato Bicentenario 2010) volt a 2010-es rali-világbajnokság második versenye. Március 5-e és 7-e között került megrendezésre. Huszonkét gyorsasági szakaszból állt, mely 354,6 kilométert tett ki.

Szakaszok

Végeredmény

Források 

 A verseny hivatalos honlapja
 Eredmények az eWRC-results.com honlapon

Mexiko